

Geografia

Stany Zjednoczone 
 Texas (pol. Teksas) – stan 
 Texas – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Gmina Texas (ang. Texas Township) w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Gmina Texas (ang. Texas Township) w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 Gmina Texas (ang. Texas Township) w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
 Gmina Texas (ang. Texas Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Gmina Texas (ang. Texas Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Dent
 Gmina Texas (ang. Texas Township) w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
 Gmina Texas (ang. Texas Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Gmina Texas (ang. Texas Town) w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Hrabstwo Texas w stanie Missouri
 Hrabstwo Texas w stanie Oklahoma

Australia 
 Texas – miasto w stanie Queensland

Muzyka 
 Texas – brytyjski zespół muzyczny
 Texas – album zespołu Lasse Stefanz z 2010 roku
 „Texas” – utwór Charliego Danielsa pochodzący z wydanego w 1975 roku albumu Nightrider
 „Texas” – utwór zespołu Big Black pochodzący z wydanego w 1984 roku minialbumu Bulldozer
 „Texas” – singel Chrisa Rei pochodzący z wydanego w 1989 roku albumu The Road to Hell
 „Texas” – utwór supergrupy The Highwaymen pochodzący z wydanego w 1990 roku albumu Highwayman 2
 „Texas” – utwór Allana Holdswortha pochodzący z wydanego w 2000 roku albumu The Sixteen Men of Tain
 „Texas” – utwór George’a Straita pochodzący z wydanego w 2005 roku albumu Somewhere Down in Texas

Kinematografia 
 Texas – amerykański western z 1941 roku (w Polsce znany pod tytułem Teksas)
 Texas – włoski film dramatyczny z 2005 roku

Literatura 
 Texas – powieść Jamesa Michenera z 1985 roku

Transport i wojskowość 
 Texas – amerykański parowóz z 1856 roku
 USS Texas – seria okrętów United States Navy

Osoby 
 Texas Battle – amerykański aktor
 Texas Alexander – amerykański wokalista
 Alexis Texas – amerykańska aktorka porno

Zobacz też 
 Teksas (ujednoznacznienie)